Ле́сли Кэй Пу́шкин (; 13 июня 1965, Чарлстон, Западная Виргиния, США) — американская актриса, фотомодель и кастинг-директор. Лауреат Дневной премии «Эмми» (2001) и «Gold Derby Awards» (2006).

Биография и карьера 
Лесли родилась 13 июня 1965 года в Чарльстоне (штат Западная Вирджиния, США). У неё есть старший брат, актёр Дэвид Пушкин, и младший брат Майкл Пушкин. В 15-летнем возрасте Кэй переехала в Нью-Йорк, чтобы начать модельную карьеру. Позже она работала на MTV и выиграла $27,500 в телеигре «Колесо Фортуны».

С 1991 года Кэй снимается в фильмах и телесериалах. Наиболее известна по ролям в мыльных операх «Как вращается мир» (1997—2010) и «Дерзкие и красивые» (2005—2016).

Участвовала в американском телешоу «Танцы со звёздами».

Личная жизнь 
В 1992—1999 годы Лесли была замужем за бизнесменом Марком Стерлингом.

В 2003—2011 годы Лесли была замужем за актёром Китом Кулурисом. У бывших супругов есть два сына — Джексон Уильям Кулурис (род.22.02.2000) и Алек Джуд Кулурис (род.15.06.2005).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале